«Apataki» puede referirse a:

 Apataki, atolón que forma parte de las Islas Palliser, de la Polinesia Francesa.
 Apataki, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de Arutua.